

Geografia 
 Taormina – comune italiano
 Rione Taormina – rione degradato di Messina

Persone 
 Cal Taormina (1945-2020) – pianista italiano
 Carlo Taormina (n. 1940) – avvocato italiano
 Daniela Patrizia Taormina (n. 1958) – filologa classica italiana
 Francesco Taormina (1903-1972) – avvocato e politico italiano
 Giorgio Taormina (n. 1962) – ex calciatore italiano
 Sheila Taormina (n. 1969) – ex nuotatrice statunitense

Altro 
 46692 Taormina – asteroide della fascia principale